Марсья́ль (, ) — фамилия, имя и топоним западнороманского происхождения. Известные носители:

 Марсьяль, Антони (род. 1995) — французский футболист.
 Марсьяль, Эумир (род. 1993) — филиппинский боксёр.

См. также 
 Сен-Марсьяль
 Мартьяль